Kramfors (gemeente), een Zweedse gemeente
Kramfors (stad), de hoofdstad van de gelijknamige gemeente